

Раяновці () — село в Видинській області. Входить до складу общини Белоградчик.
 Раяновці () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.